Ao longo da história, a seleção espanhola foi dirigida por 52 treinadores diferentes. Desde a fundação da seleção nacional em 1920 —treinada por Francisco Bru nos Jogos Olímpicos da Antuérpia— até o atual técnico Luis Enrique Martínez, alguns dos melhores treinadores e ex-jogadores de futebol do mundo passaram pelo banco espanhol.

Personagens de grande reconhecimento como Pedro Parages, Jacinto Quincoces, Ricardo Zamora, José Villalonga, Luis Molowny,  Ladislao Kubala, Miguel Muñoz, Luis Suárez, José Antonio Camacho, Luis Aragonés ou Vicente del Bosque, ao lado do já mencionado Francisco Bru, contribuíram para o crescimento e sucesso da equipe nacional, além de colocá-los no patamar das melhores seleções de futebol do mundo. Ganhadora de um Mundial e de três Eurocopas, a Espanha está no "top dez" das melhores seleções em termos de conquistas esportivas e foi reconhecida seis vezes como a "Melhor Equipe" do ano pela FIFA.

O treinador que mais vezes dirigiu a seleção espanhola é Vicente del Bosque, com 113 partidas. Ele também é o comandante com mais gols a favor, com 253 gols sob seu comando, além de ser o mais vitorioso, com um total de 86 vitórias — e um aproveitamento de 76,10% —, e o que mais tem títulos no comando da seleção espanhola, com 2 conquistas — 1 Copa do Mundo em 2010 e 1 Eurocopa em 2012. Atrás dele, dois treinadores conseguiram ganhar um título com a equipe nacional, são eles: José Villalonga — uma Eurocopa em 1964— e Luis Aragonés — uma Eurocopa em 2008.

Quanto às nacionalidades, o inglês Fred Pentland foi o único estrangeiro a dirigir a seleção. Não entra na lista, Eduardo Teus López e Paulino Alcántara, nascidos na então Capitania-Geral das Filipinas —território do Império Espanhol das Índias orientais—, nem o naturalizado László Kubala, procedente da Hungria, e José Santamaría, originário do Uruguai.

Lista de treinadores 
Abaixo estão todos os treinadores da história da seleção espanhola de futebol:

 Atualizada na última partida jogada em 1 de julho de 2018.

Bibliografia 
 
 
 

 
Listas de treinadores de futebol